In 2009 werd het 97ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol  en werd gespeeld van 17 november 2008 tot 9 mei 2009. Paysandu werd de kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2009